Овруцький деканат РКЦ — одна з адміністративно-територіальних одиниць Луцько-Житомирської дієцезії Римо-католицької Церкви в Україні з центром в місті Овруч.

Історія 
Деканат утворено біля 1754 року та ліквідовано у 1935 році.

Парафії 

Деканати складалися з парафій (плебаній) — найдрібніших церковно-адміністративних одиниць, причому кількість парафій відповідала кількості костелів, отже, не була сталою. В різні часи у Овруцькому деканаті існували наступні парафії.

Веледниківська парафія 

Веледники, містечко Овруцького повіту, костел Св. Трійці з 1701 року.

Приход: містечка Лугини, Норинськ, Словечне, села Білки, Бокіївщина, Чернявка та інші

Народицька парафія 

Народичі, містечко Овруцького повіту, костел Св. Теклі з 1830 року.

Приход: містечко Базар, села Булів, Вершниця, В’язівка, Гута Ксаверівська, Гута Мар’ятинська, Кам’янка, Листвинівка, Любарка, Мар’янівка, Мар’ятин, Мединівка, Обиходи, Омельники, Превар, Підчашшя, Рудня Базарська, Рудня Калинівська, Рудня Левківська, Саверівка, Ситівка, Слобода Віслоцька, Стара Радча, Старий Дорогинь, Степанівка, Сухарівка, Хрипля, Шишалівка, Яжберень, хутори Козлів, Нивки, Судорів, Тичків, Щеглі, Язвинець

Овруцька парафія 

Овруч, містечко Овруцького повіту, костел Успіння Пресвятої Богородиці з 1826 року

Приход: села Велика Чернігівка, Виступовичі, Гладковичі, Ігнатпіль, Костюшки, Літин, Мала Чернігівка, Редчиці, Рудня Мальцівка, Рудня Мечна, Селище, Сташки, хутори Бирковський, Думинський, Казимирівка, Нове Строєніє, Решів, Язвин.

Олевська парафія 

Олевськ, містечко Овруцького повіту, костел Воздвиження Хреста з 1727 року.

Приход: села Барбарівка, Бистра, Біловіж, Борова, Войткевичі, Голиші, Держанівка, Довгосілля, Жубровичі, Журжевичі, Залав’є, Замисловичі, Зольня, Зубковичі, Карпилівка, Кисоричі, Лопатичі, Нетреба, Перга, Радовель, Рудня Войткевицька, Рудня Замисловицька, Рудня Льва, Рудня Радовельська, Рудня Сновидовицька, Рокитне, Седлиська, Сновидовичі, Собичин, Рудня Собичинська, Старики, Сутани, Тепениця, Хочин, Юрова, Устинівка (Юстинбург)

Топориська парафія 

Топорище, село Овруцького повіту, костел Св. Теклі з 1729 року.

Приход: містечка Горошки, Черняхів, села Андріїв, Бежів, Березівка, Борова Рудня, Бражинка, Буда Рижанська, Буки, Волянщина, Ворів, Головине, Добринська Гута, Добринь, Казимирівка, Кам’яний Брід, Киселівка, Клітище, Копельня, Коритище, Кропивенка, Мар’янівка, Мокренщина, Небіж, Новий Бобрик, Пекарщина, Полівська Гута, Поромівка, Росівка, Рудня Ворівська, Рудня Горошківська, Рудня Котвична, Рудня Стиртенська, Рудня Шляхова, Сали, Селець, Селянщина, Славів, Старий Бобрик, Старики, Стирти, Тиринці, Топориська Руденька, Турчинка, Фасівська Рудня, Фасова, Федорівка, Федорівська Слобода, Фонтанєго Слобода (Фонтанка)

Ушомирська парафія 

Ушомир, містечко Овруцького повіту, костел Воздвиження Святого Хреста з 1830 року

Приход: містечко Іскорость, села Баранівка, Барди, Баскаки, Бехи, Білка, Білошиця, Болярка Зубівська, Болярка Лісівська, Бондарівка, Боровиця, Буда Злобицька, Буда Шершнівська, Великий Ліс (Слобода Яблонівка), Веселівка, Вигів, Горбачі, Горщик, Грозине, Давидки, Домолоч, Дорощиці, Жабче, Жупанівка, Зелениця, Злобичі, Зубівщина, Іоганівка, Каленське, Кам’яногірка, Катеринівка, Кожухівка, Корма, Краївщина, Красногірка, Краснопіль, Красносілка, Кривотин Емільчинський, Кривотин Колцький, Кропивня, Купище, Купче, Лісівщина, Мелені, Могильне, Немирівка, Новаки, Осівка, Остапи, Охотівка, Пашини (нині частина Коростеня), Піски, Погоріла, Пугачівка, Радогоща, Рафалівка, Ришавка, Рудня Баранівська, Рудня Білоцька, Рудня-Гацьківка, Рудня Гутка, Рудня Закоморня, Рудня Камінь, Рудня Могилянська, Рудня Мошня, Рудня Шершнівська, Рясна, Сингаї, Сімаківка, Слобода Бондарівська, Слобода Лісівська, Слобода Ковалівська Буда (нині частина села Ковалі), Слобода Мяколовицька, Слобода Яблунецька, Степанівка, Стремигород, Суховоля, Сушки, Ушиця, Холосне, Чернявка, Чигирі, Чолівка, Шатрище, Шершні, Яблунець, хутори Анничин, Фелісин.

Джерела 
 ЦДІАК України. Зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів. Деканати
 Державний архів Житомирської області. КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ Т. 1  Житомир видавництво «Волинь» 2010
Деканати Луцько-Житомирської дієцезії РКЦ
Релігія в Житомирській області
Релігія у Житомирі